

Список видов, входящих в род 

Список составлен на основе данных сайта Catalogue of Life. Сведения из других источников помечены.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Примечания

Литература 
 
 

Леканора
Леканоромицеты